Бакла́нов (Бакланова) — русская фамилия и топоним. Происходит от названия птицы баклана.

Персоналии 
 Бакланов, Александр Васильевич (род. 1954) — главный художник дизайнерского центра ФГУП «Гознак», народный художник России, автор дизайна современных российских монет.
 
 Бакланов, Андрей Глебович (род. 1947) — российский дипломат.
 Бакланов, Виктор Петрович (1933—2018) — советский спортсмен и тренер по современному пятиборью.
 Бакланов, Георгий Андреевич (1881―1938) ― русский оперный певец (баритон).
 Бакланов, Глеб Владимирович (1910—1976) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 
 Бакланов, Евгений Викторович (род. 1972) — российский хоккеист.
 
 Бакланов, Леонид Владимирович (1924—2001) — Герой Советского Союза.
 Бакланов, Михаил Иванович (1914—1990) — белорусский советский архитектор.
 Бакланов, Олег Дмитриевич (1932—2021) — Герой Социалистического Труда, министр общего машиностроения СССР, член ГКЧП.
 Бакланов, Пётр Яковлевич (род. 1946) — российский экономико-географ, академик РАН, директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН (1991—2016).
 Бакланов, Яков Петрович (1809—1873) — русский генерал-лейтенант, герой Кавказской войны.

Бакланова 
 Бакланова (Волкова), Елена Павловна (род. 1960) — советская и российская волейболистка.
 Бакланова, Наталия Васильевна (1890—1938) — инокиня Русской православной церкви, преподобномученица.
 Бакланова, Ольга Владимировна (1896—1974) — русская актриса театра и кино; сестра Глеба Бакланова.
 Бакланова, Татьяна Германовна (род. 1972) — украинская спортсменка, чемпион мира среди шахматисток с нарушением слуха.

Топоним 
 Бакланов — хутор в Кашарском районе Ростовской области.

См. также